Frankenhausen ist der Name mehrerer Ortschaften:

 Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Stadt im Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Frankenhausen (Crimmitschau), Stadtteil von Crimmitschau im Landkreis Zwickau, Sachsen
 Frankenhausen (Grebenstein), ehemalige Staatsdomäne und Weiler im Stadtteil Burguffeln der Stadt Grebenstein, Landkreis Kassel, Hessen
 Frankenhausen (Mühltal), Ortschaft der Gemeinde Mühltal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Siehe auch:
 Schlacht bei Frankenhausen (1525)
 Frankershausen
 Frankenhauser